Droga krajowa B56 – droga krajowa we wschodniej Austrii
 Droga krajowa B56 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  z zachodu na wschód od granicy z Holandią koło Wehr do skrzyżowania z drogami B55 i B256 koło Dieringhausen w Nadrenii Północnej-Westfalii